Монгат ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 2,95 км². Население — 10584 человека (на 2010 год).

Топонимия 
Существуют различные теории о происхождении названия, по одной из них, оно происходит от иберийского Mons-Cot («Каменная гора»). В документе монастыря Сан-Педро-де-Лас-Пуэльяс встречается «Монте-Чато».

По версии местных жителей, название происходит от латинского monte katum («гора кошек»), и именно так город был известен во времена Римской Империи.

Расположение 
Старый город расположен вокруг Туро-де-Монгат, небольшого утеса с видом на море, пересеченный дорогой и туннелем, через который проходит железнодорожный путь побережья Коста-Брава. Муниципальный район холмистый, располагается у пересечения прибрежного хребта с другими холмами, такими как Лес Гишерес (112 метров) и Маркиза (64 метра). На выезде из города в северном направлении в направлении Эль-Масноу расположена небольшая деревня Монтсолис.

Монтгат расположен между Бадалоной (Барселона), Эль-Масноу, Тианой и Алельей. Это самый южный муниципалитет в регионе Маресме.

В самой старой части деревни, недалеко от пляжа, до сих пор сохранились архаичные постройки, хотя в последние годы строится больше новых зданий, особенно учитывая привлекательность для людей из-за хорошей связи с Барселоной.

Четыре пляжа формируют побережье Монгат (2047 метров): пляж Ла-Кала-Тапс-де (150 метров), пляж Ла-Морера (218 метров), пляж Сан-Жоан (584 метров) и пляж Монсолис (1095 метров).

Население

Примечания

Ссылки 
 Revista el TOT. Setmanari d'informació de Montgat, Tiana i Badalona
 Ja n'hi ha prou! La web de Nuevas Generaciones de Mataró y el Maresme

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны